Okręty US Navy o nazwie USS „Register”

 Pierwszy USS „Register” (DE-308) był niszczycielem eskortowym, który później został przemianowany na USS „Creamer” (DE-308).
 Drugi USS „Register” (DE-233) był niszczycielem, który w czasie budowy został przerobiony na szybki transportowiec USS „Register” (APD-92)

Register